Ме́линда Цинк (; 22 октября 1982 года в Будапеште, Венгрия) — венгерская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде; полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2000).

Общая информация 
Родителей Мелинды зовут Агнеш и Иштван (имеют собственное дело в Будапеште). Также в семействе Цинк есть ещё один ребёнок — Петер (ныне работает в венгерском отделении Morgan Stanley (в своё время обучался в Манхэттенском колледже в США как легкоатлетический стипендиат).

В теннис венгерку привёл отец, когда дочери было 10 лет (Иштван сам играл на любительском уровне).

Мелинда не выделяет для себя любимых покрытий. Своими сильными сторонами Цинк считает подачу и действия у сетки. Любимым турниром уроженки Будапешта является Australian Open.

У венгерки ныне есть два домашних любимца — две кошки (Фанни и Бенс).

С 2001 года Мелинда живёт на два дома: имея резиденции как в Венгрии, так и в США.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (28)

Победы (20)

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (16)

Победы (10)

Поражения (6)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Интервью сайту WTA

Теннисисты Венгрии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Родившиеся в Будапеште